El término Arjuna, se puede referir a:

Árjuna, mítico arquero de la mitología hindú, amigo y discípulo del dios Krishná.
Earth Girl Arjuna, serie de anime.
Asteroides de Arjuna, conjunto de asteroides cercano a la Tierra.
Premios Arjuna.